Lumberjack – film del 1944 diretto da  Lesley Selander
 Lumberjack – azienda di calzature
 Lumberjack – tipo di incontro di wrestling